Дейв Геннан (,  26 листопада 1961, Левак) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1977 року.

1981 року був обраний на драфті НХЛ під 196-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Едмонтон Ойлерс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Баффало Сейбрс», «Колорадо Аваланч» та «Оттава Сенаторс».

Загалом провів 904 матчі в НХЛ, включаючи 63 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 8 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Едмонтон Ойлерс» — 1988 та в складі «Колорадо Аваланч» — 1996.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Призери зимових Олімпійських ігор 1992
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»
Канадські срібні олімпійські медалісти